Орлея:

Топонимы 
 Орлея — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Орлея — река в Смоленской области России.
 Орлея — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России.

Вымышленные объекты 
 Орлея — вымышленный город во вселенной Плоского мира, место действия романа «Ведьмы за границей».

См. также 
 Арлея — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.